

Persone
 Bruno Saetti – pittore e incisore italiano
 Mario Saetti – motociclista e pilota automobilistico italiano
 Roberto Saetti – ex rugbista a 15 e chirurgo italiano

Pagine correlate 
 Saetta
 classe Saettia